Channel 5 est le nom de plusieurs chaînes de télévision :
Channel 5, (anciennement Five), est la  de télévision britannique
MediaCorp TV Channel 5, à Singapour